Соревнования по триатлону среди мужчин на летних Олимпийских играх 2000 прошли 17 сентября. Приняли участие 52 спортсмена из 26 стран. Старт и финиш соревнований находились вблизи сиднейского оперного театра.

После первого этапа с небольшим отрывом лидировал представитель Австралии Крэйг Уолтон. После второго этапа в лидеры вышел француз Оливье Марсо. Канадец Симон Уитфилд отставал от него более, чем на минуту, но великолепно пройденная беговая часть дистанции позволила Уитфилду стать олимпийским чемпионом.

Призёры

Соревнование 
Соревнования по триатлону включали в себя три дисциплины: Плавание в открытой воде, велоспорт и бег.

Дистанции триатлона:
Плавание - 1,5 км;
Велоспорт - 40 км;
Бег - 10 км.

Ссылки 
 Результаты игр 
 Официальный Олимпийский отчёт